

Personnalités

Personnalités françaises 
 Anne-Louis Girodet (1767-1824), peintre 
 Émile Girodet (1849-1898), homme politique
 Jean Girodet, lexicographe.